

Cile
 Chiesa di Santa Maria di Loreto a Achao, chiamata comunemente, "chiesa di Achao"

Francia
 Chiesa di Notre-Dame-de-Lorette a Parigi

Italia

Calabria 
 Chiesa di Santa Maria di Loreto a Reggio Calabria

Lazio 
 Chiesa di Santa Maria di Loreto a Rieti
 Chiesa di Santa Maria di Loreto a Roma, rione Trevi
 Chiesa di Santa Maria di Loreto nella quarantottesima zona di Roma nell'Agro Romano, in Via di Boccea, nei pressi di Valle Santa, zona Casalotti
 Chiesa di Santa Maria di Loreto a Castelverde di Lunghezza nel Municipio Roma VI

Liguria 
 Chiesa della Madonna di Loreto (Alassio) ad Alassio

Marche 
 Basilica santuario maggiore della Santa Casa e della Madonna di Loreto a Loreto

Molise 
 Chiesa di Santa Maria di Loreto a Campobasso

Puglia 
 Chiesa di Santa Maria di Loreto a Foggia, chiamata comunemente, "chiesa di Sant'Eligio"

Sicilia 
 Chiesa di Santa Maria di Loreto a Bivona
 Chiesa di Santa Maria di Loreto di Petralia Soprana
 Chiesa di Santa Maria di Loreto a Tusa

Toscana 

 Chiesa di Santa Maria di Loreto a Chiesina Uzzanese

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Santa Maria di Loreto a Cadipietra, frazione di Valle Aurina
 Chiesa di Santa Maria di Loreto a Castel Ivano

Umbria 
 Santuario della Madonna di Loreto a Spoleto

Veneto 
 Chiesa di Santa Maria di Loreto a Belluno
 Chiesa di Santa Maria di Loreto a Feltre

Spagna
 Templo Expiatorio de la Sagrada Familia di Barcellona in Catalogna

Svizzera
 Chiesa di Santa Maria di Loreto a Giornico
 Chiesa di Santa Maria di Loreto a Loreto (Lugano)
 Chiesa di Santa Maria di Loreto a Sonvico (Lugano)

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria Lauretana
 Chiesa della Madonna di Loreto
 Chiesa di Nostra Signora di Loreto